Un écho lointain (titre original : ) est un roman d'Erin Hunter paru en 2010, c'est le second tome du quatrième cycle de la saga La Guerre des clans, cycle intitulé Les Signes du destin.

Ce roman a été traduit en France en 2015 par Aude Carlier.

Résumé 
La rivière qui alimente le lac près des clans s'est arrêté de couler. Il faut que les clans agissent vite, avant que la sécheresse ne ravive la discorde et la confusion entre les clans. C'est alors, que Nuage de Colombe, une jeune apprentie du Clan du Tonnerre, reçoit en rêve un mystérieux message de la part de leurs ancêtres : « Après le geai au yeux perçants et le lion rugissant, la paix viendra sur les ailes de la douce colombe ». La jeune apprentie ramènera-t-elle l'harmonie entre les clans ?

Liens externes 
 
 

La Guerre des clans
Roman britannique paru en 2010
Roman de fantasy britannique
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Chat dans la littérature
2010 en fantasy